Wallenbrück

ist der Name zweier Siedlungen in Deutschland:
 Wallenbrück ist ein Ortsteil der westfälischen Stadt Spenge.
 Wallenbrück (Womrath) ist ein zur Hunsrücker Ortsgemeinde Womrath gehörender Weiler.

ist der Name eines Gebäudes in Deutschland:
Gut Wallenbrück ist der Name eines abgebrochenen Gutshofes in der niedersächsischen Stadt Melle.